BVY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Beverly Municipal, Beverly (Massachusetts), Stati Uniti